Munjano ima više značenja:
 Munjano (Peruđa)
 Munjano (Viterbo)